Чемпіонат Югославії з футболу 1931—1932 () — десятий розіграш футбольної першості Югославії. 22 команди були поділені на чотири кваліфікаційні групи. По два переможці груп за кубковою системою визначали чемпіона. Переможцем вдруге став клуб «Конкордія» із Загреба.

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Основний турнір

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1932|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.10.1932

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1932|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.09.1932

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1932|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.09.1932

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.10.1932|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.10.1932

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.10.1932|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.11.1932

|}

Склади призерів 
Чемпіон. «Конкордія»: Сергіє Демич (6); Степан Павичич (6), Іван Белошевич (6): Бошко Ралич (6), Павао Лев (6), Джуро Агич (6); Егідіо Мартинович (6,3), Нікола Бабич (5,2), Светислав Вальяревич (5,9), Славолюб Кодрня (5,1), Владимир Лолич (4,2), Звонимир Язбець (3,1), Милан Вуконич (1,1), Борис Праунспергер (1,1); тренер Ервін Пушнер.

Фіналіст. «Хайдук»: Бартул Чулич (6); Марко Мікачич (6), Йозо Матошич (6):Іван Радовникович (6); Мирослав Дешкович (6,1), Анджелко Марушич (6); Вінко Виличич (6,1), Лео Лемешич (6,2),  Владимир Крагич (6,2), Анте Бакотич (6,3), Йосип Лін (6,1); тренер Лука Калітерна.

Найкращі бомбардири

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Югославії 1932 на rsssf.com 
 Повна статистика сезону 
 Виступи клубу «Хайдук» 
 Виступи клубу «Граджянскі» 

Югославія
Югославія
1